André Baillon – scrittore belga
 Henri Ernest Baillon – botanico e medico francese
 Jean-Baptiste Baillon de Fontenay – orologiaio francese
 Louis Antoine Francois Baillon – naturalista e ornitologo francese
 Louis Baillon – hockeista su prato britannico